Goku steht für:

 Goku (DJ), brasilianischer DJ 
 Goku (Fußballspieler) (* 1990), bürgerlich Francisco Medina, spanischer Fußballspieler 
 Goku (Zahl),  siehe Japanisches Zahlensystem#Zehnerpotenzen

siehe auch